Сан Исидро Буен Сусесо има више значења:

 Сан Исидро Буен Сусесо (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро Буен Сусесо (Сан Пабло дел Монте), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику